Rotterdamse havendagen
 Zeeuwse Havendagen
 Vollenhove havendagen
 Havendagen van Terneuzen
 Friese Havendagen
 Havendagen Coevorden
 Havendagen van Veghel
 Open Havendag van Wageningen